Palacete steht für Villen in Lissabon
Palacete Lambertini
 Palacete Seixas
 Palacete Ribeiro da Cunha